Young Harris peut faire référence à :

Personnalités 
Young Harris (1812–1894), un juriste, homme politique et philanthrope américain.

Lieux 

Young Harris (Géorgie), une ville du comté de Towns, dans l'État de Géorgie (États-Unis),
, une école de Young Harris.